Rodange (luks. Rodingen) – miasteczko w południowo-zachodnim Luksemburgu, w gminie Pétange. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 4 505 osób.

Miasta w Luksemburgu
Pétange